Vesaignes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vesaignes-sous-Lafauche, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Vesaignes-sur-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,